Als Kathedrale von Birmingham werden folgende Kirchengebäude bezeichnet:

Kathedrale von Birmingham (anglikanisch)
Kathedrale von Birmingham (römisch-katholisch)
Kathedrale von Birmingham (griechisch-orthodox)